Madisonville (Kentucky)
Madisonville (Tennessee)
Madisonville (Luisiana)
Madisonville (Texas)

Desambiguações de topônimos